Serres (stad) of Sérres, een Griekse stad en hoofdstad van het gelijknamige departement
Serres (departement) of Sérres, een nomos in Griekenland
het meervoud van Serre (bouwwerk)

 Serres (Aude)
 Serres (Hautes-Alpes)
 Serres (Meurthe-et-Moselle)
De achternaam Serres
 Michel Serres (1930–2019), een Frans filosoof
ook:
Serres-Castet, Pyrénées-Atlantiques
Serres-et-Montguyard, Dordogne
Serres-Gaston, Landes
Serreslous-et-Arribans, Landes
Serres-Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques
Serres-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques
Serres-sur-Arget, Ariège
Kanton Serres, Hautes-Alpes